České příjmení Balabán či Balabánová mělo v roce 2011 v Česku 438 osob, nejvíce v Brně (75), Praze (63) a Tišnově (41).

Známí nositelé tohoto příjmení:

 Daniel Balabán (* 1957) – český malíř a vysokoškolský pedagog
 Jan Balabán (1961–2010) – český prozaik, publicista a překladatel
 Josef Balabán (1894–1941) – osobnost československého protinacistického odboje, příslušník Obrany národa a skupiny Tři králové
 Karel Balabán (1904–1975) – lesnický botanik, dendrolog, pedagog a odborný spisovatel (Prof. Dr. Techn. Ing.)
 Milan Balabán (1929–2019) – český evangelický teolog a religionista
 Milan Balabán (senátor) (1944–2020) – český politik, bývalý senátor za senátní obvod č. 71 – Ostrava-město
 Naděžda Balabánová (1939–2023) – česká zpěvačka a herečka vystupující pod uměleckým pseudonymem Naďa Urbánková
 Zdeněk Balabán (* 1955) – český hokejista

Externí odkazy 
 

Česká příjmení